Вла́сов, Влади́мир Алекса́ндрович:
 Власов, Владимир Александрович (род. 1958) — государственный деятель.
 Власов, Владимир Александрович (1902(3) — 1986) — композитор.
 Власов, Владимир Александрович (1963—2002) — военный лётчик.